Пя́тницкий — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму . Также встречается топоним.

Фамилия 
 
 Пятницкий, Валерий Тезиевич — украинский политик, экономист, исполняющий обязанности министра экономического развития (с 2014 года).
 
 Пятницкий, Евгений Серафимович (1936—2003) — советский и российский механик, специалист в области теоретической механики, устойчивости механических систем, робототехники, биомеханики.
 Пятницкий, Иван Константинович (1856 — ум. после 1892) — духовный писатель.
 Пятницкий, Иван Алексеевич (Иаков; 1844—1922) — епископ Русской православной церкви, митрополит Томский.
 Пятницкий, Игорь Владимирович (1910—2000) — профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой аналитической химии Киевского государственного университета.
 Пятницкий, Константин Петрович (1864—1938) — российский издатель, журналист, автор мемуаров.
 Пятницкий, Лев Николаевич (1930—2021) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Пятницкий, Митрофан Ефимович (1864—1927) — русский советский музыкант.
 
 Пятницкий, Осип Аронович (наст. имя — Иосель Орионович Таршис; 1882—1938) — советский партийный и государственный деятель, одна из ключевых фигур в ИККИ.
 Пятницкий, Павел Игоревич (род. 1984) — российский правозащитник.
 Пятницкий, Пётр Никитич (в монашестве Евлампий; 1794—1862) — духовный писатель, магистр Московской духовной академии; был епископом екатеринбургским, орловским, вологодским, архиепископом тобольским. 
 Пятницкий, Порфирий Петрович (1859—1940) — профессор минералогии и петрографии, в 1918–1920 — ректор Харьковского университета.
 Пятницкий, Сергей Сергеевич (1905—1971) — украинский советский лесовод-селекционер.
 Пятницкий, Юрий Георгиевич (1940—2020) — российский агроном, государственный деятель, член Совета Федерации.

Населённые пункты 
 Пятницкий — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Пятницкий — посёлок в Сосковском районе Орловской области.

Другое 
 Пятницкая улица и Пятницкий переулок в Замоскворечье.
 «Пятницкий» — российский восьмисерийный телесериал 2010 года.
 «Пятницкий» — российский сериал 2011—2014 гг.